En fútbol, el nombre de Maldini puede hacer referencia a:

 Cesare Maldini (1932-2016), futbolista y posteriormente entrenador italiano.
 Paolo Maldini (1968-), futbolista e hijo de Cesare Maldini.
 Julio Maldonado «Maldini» (1967-), periodista español especializado en fútbol internacional.
 Daniel Maldini (2001-), futbolista, hijo de Paolo Maldini y nieto de Cesare Maldini.